Ово је листа главних статистика каријере швајцарске професионалне тенисерке Мартине Хингис.

Гренд слем финала

Појединачно: 12 финала (5 победа, 7 пораза)

Женски парови: 16 финала (13 победа, 3 пораза)

Мешовити парови: 7 финала (7 победa)

ВТА Првенсво

Појединачно: 4 финала (2 победе, 2 пораза)

Женски парови: 3 финала (3 победе)

Премијер Мандатори, Премијер 5 и турнири прве категорије

Појединачно: 27 финала (17 победа, 10 пораза)

Женски парови: 35 финала (26 победа, 9 пораза)

Финала Олимпијских игара

Женски парови: 1 (0-1)

Освојени турнири

ВТА финала

Појединачно: 69 (43—26)

Неодиграна финала

Женски парови 86 (64—22)

Тимска такмичења: 3 финала (1 победа, 2 пораза)

Јуниорска гренд слем финала

Појединачно: 4 финала (3 победе, 1 пораз)

Женски парови: 1 финале (1 победа)

Успеси на турнирима

Појединачна конкуренција

Конкуренција парова

Конкуренција мешовитих парова

Учешћа у Фед купу

Носилац на гренд слем турнирима 
нбн=није била носилац 
по=позивница организатора
ни=није играла

Носилац на гренд слем турнирима у конкуренцији парова

Референце

Спољашње везе 

Хингис
Мартина Хингис